Córrego Fazzari é um rio brasileiro do estado de São Paulo. Passa pelo município de São Carlos.

Fazzari, Córrego
Fazzari